Le titre Mes deux papas peut désigner :
 Mes deux papas (), une série télévisée américaine des années 1980 ;
 un épisode de la série Scrubs : Mes deux papas.